Должнико́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Базарносызганского района Ульяновской области. Административный центр — село Должниково.

История 
С 1935 по 1956 год Должниковский сельсовет относился к Базарно-Сызганскому району Куйбышевской области. С 1956 года сельсовет входил в состав Инзенского района Ульяновской области. С 1989 года сельсовет находится в составе Базарносызганского района Ульяновской области.

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 7 населённых пунктов: 1 село, 1 деревня, 3 посёлка, 1 разъезд и 1 железнодорожная казарма.

Примечания

Ссылки 
 Базарносызганский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Базарносызганского района